Songpan ist:

 der chinesische Name des Kreises Sungqu im Autonomen Bezirk Ngawa der Tibeter und Qiang, Provinz Sichuan, siehe Sungqu;
 die Gemeinde Songpan (松盘乡) im Kreis Lhünzhub der Stadt Lhasa, Autonomes Gebiet Tibet, siehe Songpan (Lhünzhub).